Воскресенцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Воскресенцы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Воскресенцы — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Воскресенцы — деревня в составе города Лысьва Пермского края.

См. также 
  — монашеская конгрегация во имя Воскресения Христова.

Примечания